Fegen steht für:

 eine Tätigkeit des Reinigens mit einem Besen
 eine Tätigkeit des Erntens oder Reinigens mit einem Rechen (Werkzeug)
 ein norddeutscher Geburtstagsbrauch, siehe Treppe fegen
 ein Verhalten der Hirsche in der Jägersprache, siehe Gefege
 ein Waffenbegriff, siehe Fegen (Waffe)

namentlich:
 Fegen (See), See in Schweden
 Fegen (Ort), Ort am gleichnamigen See in Schweden

Siehe auch: